Желтухино — название населённых пунктов в России:

 Желтухино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Желтухино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Желтухино — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Желтухино — деревня в Скопинском районе Рязанской области.